Боб Мартин: Мартин, Боб (1922—1998) — австрийский певец.
 Мартин, Боб (1925—2012) — американский гребец.
 Мартин, Боб — английский кёрлингист.